Васи́лий Ива́нович Васи́льев:
 Васильев, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5888; 1 декабря 1838.
 Васильев, Василий Иванович (1922—1980) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Василий Иванович (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.